Mulhall  ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Mulhall (* 1988), irischer Fußballspieler
 Daniel Mulhall (* 1955), irischer Diplomat
 Gael Mulhall (* 1956), australische Kugelstoßerin und Diskuswerferin, siehe Gael Martin
 Michael George Mulhall (1836–1900), irischer Schriftsteller und Journalist
 Jack Mulhall (1887–1979), US-amerikanischer Schauspieler
 John Mulhall (1938–2022), britischer Turner
 Kimberly Mulhall (* 1991), australische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Michael Mulhall (* 1962), kanadischer Geistlicher, Erzbischof von Kingston